Буитраго-дель-Лосоя () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте. Занимает площадь 27 км². Население — 2068 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Покровителями города считаются святой Роке и богоматерь де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида